4 miejscowości w Polsce: 
 Węgrzynów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Węgrzynów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica 
 Węgrzynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz
 Węgrzynów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów

Zobacz też: Nowy Węgrzynów, Stary Węgrzynów